Triad kan avse:

Triad (organisation) – kinesisk organisation av maffiatyp
Triad (musikgrupp) – svensk popgrupp, kända för julsången "Tänd ett ljus"
Triad (relation) – en polyamorös enhet, se Ménage à trois
Nukleär triad – förmåga för nation att använda kärnvapen från luft, land och hav